Citroën C1 — микролитражный городской автомобиль, являющийся совместной разработкой компаний PSA Peugeot Citroën и Тойота. Собирается на предприятии Toyota Peugeot Citroën Automobile Czech, s.r.o. (TPCA) в городе Колин, Чехия.


Первое поколение 
Первое поколение впервые было представлено широкой публике на Женевском автосалоне в 2005 году.

Двигатель 
Существует 2 вида двигателей:
 Бензиновый 1KR 1 л., 68 л.с. I3
 1.2 L 16v D4F I4 (petrol)
 Дизельный DV4 1,4 л., 55 л.с. I4

Коробка передач 
Существует 2 вида: 5-ступенчатая механическая и роботизированная 2-Tronic.

Особенности 

Существуют 3- и 5-дверные варианты кузова хетчбэк. Крышка багажника выполняется целиком из стекла. Отсутствует крышка на бардачке (перчаточном ящике). Стёкла задних боковых дверей на пятидверных машинах отрываются как форточки в сторону. Задние боковые дверцы 5-дверных моделей вплотную примыкают к задним фарам, полностью скрывая заднюю стойку.

Российский рынок 
В начале июля 2010 года российское представительство Citroën объявило о старте в середине того же месяца продаж модели C1 на российском рынке. Единственный доступный двигатель — бензиновый. В базовом оснащении автомобиль получил ABS, две подушки безопасности и систему коррекции траектории при торможении в поворотах.

Безопасность 

Также автомобиль прошел тест Euro NCAP в 2012 году:

Второе поколение 
В 2014 году на Женевском автосалоне было показано второе поколение Citroën C1.

Примечания

Ссылки 
 Автомобиль на официальном сайте Citroën

C1
Городские автомобили